El topónimo Aday puede referirse a:

 Aday (Corgo), parroquia civil española del municipio de Corgo, provincia de Lugo, Galicia.
 Aday (Lugo), parroquia civil española del municipio y provincia de Lugo, Galicia
 Aday (Páramo), parroquia civil española del municipio de Páramo, provincia de Lugo, Galicia.